

Sciences et techniques

Science des matériaux 
 Le  consiste à remplacer, pour un matériau poreux, les contraintes par des contraintes modifiées prenant en compte la pression de fluide dans l'espace poreux.

Culture et société

Monuments 
 La  est une demeure du  située à Robecco sul Naviglio, en Lombardie (Italie).

Patronyme 

 Giulio Terzaghi, un patriote italien du  ;
 Karl von Terzaghi (1883-1963), un ingénieur civil et géologue autrichien, considéré comme le père de la géotechnique et de la mécanique des sols.